Go to Blazes – cortometraggio del 1930 diretto da Harry Edwards
Go to Blazes – cortometraggio del 1942 diretto da Walter Forde
Go to Blazes – cortometraggio del 1956 diretto da Thomas Farley
I cinque ladri d'oro (Go to Blazes) – film del 1962 diretto da Michael Truman